Plaats in Indonesië
 Sirnabaya (Gunungjati), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java
 Sirnabaya (Rajadesa), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java
 Sirnabaya (Telukjambe Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java